Het begrip Villapark kan verwijzen naar
 Een wijk of buurt met villa's, grote, meestal alleenstaande woningen met grote tuinen langs parkachtige lanen.
 Een specifieke wijk of buurt van dit type zoals
 Villapark (Eindhoven)
 Villapark (Maastricht)
 Een bungalowpark - Een terrein met recreatiewoningen in de stijl van kleine villa's